Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno S.

Reference

Chorvatské seznamy
S